Styslinger ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Styslinger, US-amerikanische Schauspielerin
 Mac Styslinger (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler